Лари́са Ви́кторовна Мерк () — российская гребчиха, бронзовый призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта России. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2001).

Карьера 
Тренировалась у Виктора Рудаковича. На Олимпийских играх 2000 года в составе парной четвёрки выиграла бронзовую медаль. На предыдущей Олимпиаде стала 7-й, в 2004 году 4-й, а в 2008 вновь 7-й.

В 1998 и 2002 годах завоевывала серебро на чемпионате мира, а в 1999 и 2003 бронзу.

Образование 
Окончила Кубанскую государственную академию физической культуры.

Примечания 

Гребцы (академическая гребля) России
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1996 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2000 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2004 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени